Enigma (ze starořeckého αἴνιγμα – hádanka) má více významů:

 Enigma – německý šifrovací stroj z druhé světové války
 Enigma (hudební skupina) – německý studiový projekt, částečně zaměřený na taneční diskotéky
 Enigma Records – americké hudební vydavatelství alternativní hudby osmdesátých let
 Publius Enigma – označení pro sérii hádanek spojených s albem Pink Floyd The Division Bell
 Enigma (časopis) – časopis o záhadách
 Enigma (film) – název několika filmů, například Enigma z roku 1982 (režie Jeannot Szwarc) nebo Enigma z roku 2001 (režie Michael Apted)
 Enigma2 – aplikace a speciální linuxová distribuce pro set-top boxy

Příbuzné termíny 
 Enigmail – rozšíření aplikace Mozilla Thunderbird či Mozilla Suite

Externí odkazy